Les élections régionales de 1965 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1965) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

1965
Tyrol
Octobre 1965